Columbus: An Epic Poem, Giving an Accurate History of the Great Discovery in Rhymed Heroic Verse – poemat Samuela Jeffersona, opublikowany w Chicago w 1892, nakładem oficyny S.C. Griggs and Company. Utwór, jak wskazano w podtytule, jest napisany wierszem rymowanym (dystychem bohaterskim). Składa się z dwunastu ksiąg. Rozpoczyna się apostrofą do głównego bohatera, odkrywcy Ameryki, Krzysztofa Kolumba.

Thou Searcher of the Ocean, thee to sing 
Shall my devoted lyre awake each string! 
Columbus! Hero! Would my song could tell 
How great thy worth! No praise can overswell 
The grandeur of thy deeds! Thine eagle eye 
Pierced through the clouds of ages to descry — 
From empyrean heights, where thou didst soar 
With bright Imagination winged by Lore —
The signs of continents as yet unknown; 
Across the deep thy keen - eyed glance was thrown: 
Thou, with prevailing longing, still aspired 
To reach the goal thy ardent soul desired;

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańskie eposy
Utwory literackie z 1892
Utwory opowiadające o odkryciu Ameryki